

Sigle 
 Wagon lit – vagone letto
 World League – competizione sportiva internazionale

Codici 
 WL – White Light – tipo di macchia solare la cui porzione visibile dello spettro (fra 4000 e 7000 Angstrom) è di un misto di colori tale che appare bianca alla vista.

Sport 
 WL – nelle statistiche di vari sport, primato mondiale stagionale (world leading)

Altro 
 WL – sigla automobilistica internazionale di Santa Lucia
 WL – targa automobilistica di Wels-Land (Austria)
 WL – targa automobilistica di Legionowo (Polonia)
 WL – Targa automobilistica della Luftwaffe (Wehrmacht)